Моянци може да се отнася за:

 Моянци, село в община Арачиново, Северна Македония;
 Моянци, село в община Кочани, Северна Македония.